Kosovo Polje peut désigner :
 Kosovo Polje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
 Kosovo Polje, une ville et une commune (municipalité) du Kosovo située dans le district de Pristina (selon le Kosovo) ou dans le district de Kosovo (selon la Serbie) ;
 La bataille de Kosovo Polje (1389) ou bataille du Champ des Merles, entre les Serbes et les Turcs.

Homonymie de localités